Шмундт () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители фамилии 
 Шмундт, Рудольф (1896—1944) — немецкий военный деятель, главный адъютант Адольфа Гитлера
 Шмундт, Хуберт (1888—1984) — немецкий военно-морской деятель